Matthew Pistilli (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il évolue durant cinq saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avant de devenir professionnel. En 2007-2008, alors qu'il joue pour les Olympiques de Gatineau, il aide son équipe à remporter la Coupe du président et obtient alors une participation à la Coupe Memorial.

Par la suite, à la suite d'un contrat signé avec les Hurricanes de la Caroline, il s'aligne pour les River Rats d'Albany dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Estacades de Trois-Rivières ||QAAA ||41 ||20 ||28 ||48 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||2 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||34 ||5 ||5 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||32 ||10 ||13 ||23 ||16 ||17 ||2 ||2 ||4 ||8
|-
|2006-2007 ||Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||65 ||22 ||29 ||51 ||44 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2007-2008 ||Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||63 ||37 ||56 ||93 ||51 ||19 ||11 ||17 ||28 ||14
|-
|2008 ||Olympiques de Gatineau ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||63 ||45 ||41 ||86 ||37 ||21 ||13 ||7 ||20 ||4
|-
|2009-2010 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||11 ||2 ||2 ||4 ||4 ||8 ||3 ||6 ||9 ||2
|-
|2009-2010 ||River Rats d'Albany ||LAH ||41 ||5 ||3 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||27 ||15 ||16 ||31 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Checkers de Charlotte ||LAH ||50 ||8 ||11 ||19 ||15 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2011-2012|| Checkers de Charlotte || LAH ||50 ||8 ||11 ||19 ||15 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 35|| 8|| 15|| 23|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Everblades de la Floride || ECHL || 39|| 17|| 34|| 51|| 26|| 13|| 4|| 6|| 10|| 2
|-
|2012-2013|| Checkers de Charlotte || LAH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|rowspan=2|2013-2014|| Checkers de Charlotte || LAH || 21|| 4|| 7|| 11|| 13|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 13|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2013-2014|| Everblades de la Floride || ECHL || 31|| 17|| 23|| 40|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Komets de Fort Wayne || ECHL || 58 || 21 || 35 || 56 || 24 || 12 || 6 || 3 || 9 || 6
|-
| 2014-2015 || Admirals de Norfolk || LAH || 10 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen || 45|| 22|| 40|| 62|| 22|| 19 || 5|| 11|| 16|| 10
|-
| 2016-2017 || Löwen Frankfurt || DEL2 || 52 || 32 || 33 ||65 || 22 || 14 || 5 || 14 || 19 || 16
|-
| 2017-2018 || Löwen Frankfurt ||DEL2 || 48 || 21 || 36 || 57 || 32 || 12 || 4 || 5 || 9 || 4
|-
| 2018-2019 || Löwen Frankfurt ||DEL2 || 45 || 21 || 26 || 47 || 26 || 15 || 5 || 8 || 13 || 16
|-
| 2019-2020 || Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen || 16|| 7|| 7|| 14|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Rostocker EC || Oberliga || 34|| 25|| 26|| 51|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Scorpions de Mulhouse || SLM || 44 || 14 || 35 || 49 || 24 || 6  || 2 || 7 || 9 || 0

Notes et références 

Naissance en octobre 1988
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Hockey Club de Mulhouse